Crash Bandicoot puede referirse a una de las siguientes acepciones:

 Crash Bandicoot (franquicia), franquicia de videojuegos iniciada en 1996.
 Crash Bandicoot (personaje), protagonista de la franquicia homónima.
 Crash Bandicoot (videojuego), primer videojuego de la franquicia lanzado para PlayStation.
 Crash bandicoot (especie), especie extinta de mamífero peramélido.